

Cinema 
 Like a Virgin – film sudcoreano del 2006

Musica
 Like a Virgin – album di Madonna del 1984
 Like a Virgin – singolo di Madonna del 1984, dall'album omonimo
 Like a Virgin – singolo di Alexandra Stan del 2017

Televisione 
 Come una vergine (Like a Virgin) – episodio della prima stagione di Veronica Mars
 Il ritorno di Joey (Like a Virgin) – episodio della terza stagione di Dawson's Creek
 La rivale (Like a Virgin) – episodio della terza stagione di Instant Star